Vahakari kan syfta på:
 Vahakari eller Valas-klass, en fartygsklass
 Vahakari (ö i Finland), en ö,  (3 ha)